Estrade (französisch für Podium, Tribüne) bezeichnet 
in der Architektur den um eine oder mehrere Stufen erhöhten Teil des Fußbodens, siehe Podest,
in einer Schleuse den erhöhten Teil der Schleusenkammer oder des Raumes zwischen beiden Schleusentoren.
Von der Bedeutung „Podium, Bühne“ abgeleitet bezeichnet Estrade vor allem im ehemaligen Ostblock ein volksfestähnliches gemischtes artistisches und musikalisches Bühnenprogramm. Im Russischen werden heute v. a. Sänger als „Stars der Estrade“ (/Swjosdy estrady) bezeichnet. Das musikalische Genre entspricht etwa dem des deutschen Schlagers. Als klassisches und bekanntestes Beispiel eines „Estradenstars“ wird häufig die sowjetisch-russische Sängerin Alla Pugatschowa genannt.

Siehe auch
Estraden (Schiff)